Kolpingplatz steht für
Kolpingplatz (Düsseldorf)
Kolpingplatz (Karlsruhe)
Kolpingplatz (Köln)